Открытый чемпионат Словакии по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Ritro Slovak Open — зальный турнир категории ATP Challenger и женской взрослой серии ITF, проходящийся поздней осенью в Братиславе.
 Empire Slovak Open — турнир женской взрослой серии ITF, проходящийся на открытых грунтовых кортах в Трнаве.